Baudouin de Reviers (en anglais : Baldwin de Redvers) peut se référer à plusieurs membres de la famille de Reviers.

 Baudouin de Reviers († 1155),  comte de Devon
 Baudouin de Reviers († 1188),  de Devon
 Baudouin de Reviers († 1245),  de Devon
 Baudouin de Reviers († 1262),  de Devon